Goddelijke inspiratie
Muzikale inspiratie
Idee, in de betekenis van ingeving, inval of plan
Medisch: inademen, als tegengestelde van expiratie of uitademing
Inspiratiebron